Cerro Quemado bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Quemado (Arizona)	
 Cerro Quemado (Puerto Rico)